The Private Press — второй полноформатный студийный альбом DJ Shadow, был издан 2 июня 2002 года на лейбле MCA. Хотя критики сочли его не настолько новаторским, как дебют музыканта — Endtroducing….., The Private Press всё же получил всеобщее признание.

Об альбоме 
Режиссёр Вонг Кар-Вай снял видеоклип на сингл «Six Days». Песня «Blood on the Motorway» была использована в рекламном ролике для британского мобильной телефонной сети O2 и объявления Би-би-си Darwin: The Genius of Evolution.

Специальное ограниченное издание The Private Press выпускалось в различных упаковках и содержало композицию «Giving Up the Ghost (original version)» и бонус-диск с "Pushin' Buttons Live, " — 12-минутным концертным треком при участие Cut Chemist и DJ Nu-Mark.

Композиция «Blood on the Motorway» была использована в финальной сцене киноленты Точки над i и в фильме Завтра повезет больше.

Список композиций 
 (Letter from Home) — 1:09
 «Fixed Income» — 4:49
 «Un Autre Introduction» — 0:44
 «Walkie Talkie» — 2:27
 «Giving Up the Ghost» — 6:30
 «Six Days» — 5:02
 «Mongrel…» — 2:20
 «…Meets His Maker» — 3:02
 «Right Thing/GDMFSOB» — 4:20
 «Monosylabik» — 6:46
 «Mashin' on the Motorway» — 2:58
 «Blood on the Motorway» — 9:12
 «You Can’t Go Home Again» — 7:03
 (Letter from Home) — 0:57

Используемые семплы 
«(Letter from Home)»
 A recorded letter (a «Recordio-Gram») by Nubella Johnson.

«Fixed Income»
 «She’s Gonna Grow on You» — Sensations' Fix
 «Million Grains of Sand» — Marcus
 «Bright Shadows» — Beaver and Krause
 «Voyage to Cleveland» — Saint Steven
 «Love Eyes» — Phluph
 «Beacon from Mars» — Kaleidoscope
 «With Cat-Like Thread» — Spindrift Liberate

«Un Autre Introduction»
 «Jingle Overture (Discoteque)» — François Bernard and Roby

«Walkie Talkie»
 «Life Story» — The Hellers
 «Gangster Rap» — Hollywood
 «Feel the Heartbeat» — The Treacherous Three
 «My Philosophy» — Boogie Down Productions
 «So I’m Down» — Brown Dust
 «The Medium is the Massage» — Маршалл Маклюэн

«Giving Up the Ghost»
 «Bound to Be» — The Dream Academy
 «Asparagus» — Anthony Gnazzo

«Six Days»
 «I Cry in the Morning» — Dennis Olivieri
 «Six Day War» — Colonel Bagshot
 «Drummer’s Salute» — The Royal Scots Dragoon Guards
 «The Revival» — The Salvation Co.
 «Savoy Truffle» — Terry Manning

«Mongrel…Meets His Maker»
 «Strange About Your Hands» — Sensations' Fix
 «Little Waterfalls» — The Facedancers
 «Thoughts» — Iliad
 «Fantasy World» — James Knight and the Butlers

«Right Thing/GDMFSOB»
 «Ask Me Why the Tape Wobbles» — Barry O’Brian
 «What's on Your Mind (Pure Energy)» — Information Society
 «Mooses Saloon» — Smile
 «Work the Box» — The Children
 «Disco Duck (Part 1)» — Rick Dees and His Cast of Idiots
 «Here (In the Garden)» — Gypsy
 «Techno Scratch» — Knights of the Turntables

«Monosylabik»
 «Plenty Action» — Soft Touch
 «I Need Your Loving» — The Whitney Family

«Mashin' on the Motorway»
 «Sunshine» — David Wertman
 «All Along the Watchtower» — Savage Grace
 «You Best Give It Up» — Jessie and the Mel-O-Tones
 Диалог из фильма Роджер и я («He just wanted us to call him Captain Da. He said you could call me Da-Da. Whatever that meant.»)

«Blood on the Motorway»
 «It’s Coming» — Thomas F. Browne
 «It’s Easy» — Marc Z
 «Gli Uccelli» — Франко Баттиато
 «Louisiana Fog» — Charlie Musselwhite

«You Can’t Go Home Again»
 «Life is a Gamble» — Preacher
 «El Condor Pasa» — Los Incas

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт DJ Shadow

Альбомы DJ Shadow